Língua curda
 Curdos — povo
 Curdistão — região geocultural

Desambiguações de gentílicos